Хирема  — аналог фонемы в жестовых языках и графем букв, минимальный структурный элемент жестовой речи. Термины «хирема» и «хиремика»  были предложены лингвистом Уильямом Стоуки в 1960 году.

Хиремы, аналогично фонемам, разделяются на классы в зависимости от их локализации (аналог места артикуляции), участвующих рук и их частей, позиции пальцев, характера движения и так далее. При этом в американском жестовом языке понятия, означающие чувства, обычно обозначают хиремами, выполняемыми в районе сердца и груди; хиремы понятий, связанных с умом и знанием, локализуются у лба, и так далее.

Понятие хиремы используется в системах записи жестовых языков, в частности, в нотации Стоуки, а также в некоторых словарях для сортировки и поиска.

Примечания

Дополнительная литература 
 

Фонология
Жестовые языки